El término Katrina puede referirse a:

Meteorología

Ciclones tropicales en el Atlántico Norte 

 Huracán Katrina de 1981, un huracán categoría 1 que impactó en Cuba en noviembre de ese año y provocó la muerte de dos personas;

 Tormenta tropical Katrina de 1999;

 Huracán Katrina de 2005, que afectó severamente los estados de Nueva Orleans y Misisipi en la costa del golfo del sur-sureste de Estados Unidos;

Ciclones tropicales en el Pacífico Noreste 

 Huracán Katrina de 1967, un huracán categoría 1 que causó daños en el estado mexicano de Baja California Sur y la muerte de una persona;

 Tormenta tropical Katrina de 1971, una pequeña tormenta tropical que afectó los estados de Baja California Sur y Sonora en México en agosto de 1971;

 Huracán Katrina de 1975, un huracán categoría 4 que no afectó en tierra;

Véase también 

 Ciclón Catarina de 2004, un ciclón tropical formado en el Atlántico sur y que puede ser confundido con Katrina;

Otros usos 
 Katrina es un personaje de las novelas de El Legado del escritor Christopher Paolini.

pl:Postacie z cyklu Dziedzictwo#Katrina